Cassarà ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Cassarà (* 1984), italienischer Florettfechter und Olympiasieger
 Antonino Cassarà (1948–1985), italienischer Mafiajäger, der von der Mafia ermordet wurde